Zweite Kammer steht für:
 Unterhaus eines Parlaments, seltener Oberhaus
 Spruchkörper eines Gerichts, siehe Kammer (Gericht)
 Zweite Kammer der Generalstaaten, das Unterhaus in den Niederlanden
 Zweite Kammer (Badische Ständeversammlung), das Unterhaus Großherzogtums Baden (1818–1918)
 Zweite Kammer des Reichstages Schwedens (das Unterhaus, 1865–1970)

Siehe auch:
 Erste Kammer